Les 500 miles d'Indianapolis 2017 (en anglais : ) est un évènement de l'IndyCar Series se déroulant le  à l'Indianapolis Motor Speedway. La course se déroule sur  de circuit, soit . Il s'agit du premier événement et de la sixième course de la saison 2017 d'IndyCar Series.

Y figurent notamment Alexander Rossi, vainqueur de l'édition 2016 et Fernando Alonso, le premier champion de Formule 1 en activité à participer à la course depuis plusieurs décennies.

Les courses du mois de mai ont officiellement commencé le , avec la quatrième édition du Grand Prix automobile d'Indianapolis. Les essais pour les  ont commencé le  et les qualifications ont eu lieu en les 20 et . Scott Dixon, vainqueur en 2008, a remporté pour la troisième fois de sa carrière la pole position, avec une vitesse de , soit la vitesse en pole la plus rapide depuis 1996. Le , la traditionnelle journée des derniers essais, ainsi que la version annuelle du  ont lieu pour le . Les courses de support mettant en vedette le Road to Indy ont également lieu au cours du mois, y compris la  pour la série Indy Lights le .

Contexte 
La course de 2017 est courue pour la troisième et dernière année avec les Kits aéro Chevrolet et Honda. À partir de la saison 2018, ils sont remplacés par les châssis Dallara  qui seront conçus sur une coque unique. De plus, un gel des développements a été appliqué en 2017 et tous les kits aéro doivent par conséquent se conformer aux spécifications de 2016.

Parmi les transferts hors saison, à noter que l'équipe Chip Ganassi Racing est passé du motoriste Chevrolet à Honda. À l'inverse, A. J. Foyt Enterprises échange Honda pour Chevrolet. KV Racing Technology, qui a gagné la course de 2013 avec le pilote Tony Kanaan, a été vendue à Juncos Racing, une équipe bien installée dans le milieu. Sébastien Bourdais, auparavant chez KV Racing Technology, a signé chez Dale Coyne Racing pour la saison. Parmi les transferts importants, à noter celui de Josef Newgarden de  en faveur de la Team Penske.

Organisation 
Pour des raisons de parrainage, l'évènement est officiellement désignée comme «  » («  d'Indianapolis présentés par l'huile de moteur PennGrade »).

L'hymne national est interprété par Bebe Rexha, tandis que Jim Cornelison interprète (Back Home Again in) Indiana.

Circuit

Réglementation

Diffusion

Calendrier

Participants 

  W  Ancien vainqueur
  R  « Rookie »

Premiers essais

Essais privés (24 mars)

Essais privés (2 avril)

Essais privés (3 mai)

Parcours des débutants (15 mai)

Essais libres

Séances de contre-la-montre 

Les neuf premiers de la journée précédente dont qualifiés le , déterminant les trois premières lignes de la grille. Une séance chronométrique est disputée par les équipes au-delà de la neuvième place.

Séances post-qualificatoires 

Pit Stop Challenge ()

Course

Grille de départ

Déroulement

Classement

Classements généraux à l'issue de la course

Notes et références 

Sport automobile en 2017
Indianapolis 500
Sport aux États-Unis en mai 2017